В парному розряді жіночого тенісного турніру Richard Luton Properties Canberra International 2006, що проходив у рамках Туру WTA 2006, Марта Домаховська і Роберта Вінчі виграли титул, у фіналі перемігши пару Клер Каррен і Ліга Декмеєре 7-65, 6-3.

Сіяні пари 

 Елені Даніліду /  Анабель Медіна Гаррігес (чвертьфінал)
 Еммануель Гальярді /  Татьяна Гарбін (півфінал)

 Марта Домаховська /  Роберта Вінчі (чемпіонки)
 Клер Каррен /  Ліга Декмеєре (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Canberra International